Cerefolium anthriscus Beck  är en ört.

Cerefolium anthriscus ingår i släktet Cerefolium och familjen flockblommiga växter. 

Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Se även
 Dansk körvel

Källor

Flockblommiga växter
anthriscus